De Ronde van Zuid-Limburg is een meerdaagse wandeltocht met als uitvalsplek Heerlen. Zij wordt georganiseerd door de Limburgse Wandelbond. Volgens kenners is deze ronde pittiger dan de Nijmeegse Vierdaagse. Hoewel menigeen dit evenement als een prestatietocht kan beschouwen, hebben de parcoursen bovenal een toeristisch karakter. Honderd kilometer in drie dagen, c.q. zeventig kilometer in twee dagen, brengen de wandelaars door bos- en heidegebieden, langs slingerende riviertjes, door weilanden met de karakteristieke draaipoortjes en over uitzichtrijke heuvels.

Start
Het startbureau is gevestigd in 'de Spuiklep', het ontspanningsgebouw SSOVH (naast Kinderstad) aan de Parallelweg (op het NS-emplacement) te Heerlen.

Dag 1
De eerste dag (zaterdag), met een afstand van 30 km, komt men in 'Parkstad Limburg'. Dat zijn o.a. de natuurgebieden 'Brunssummerheide', de Anstelvallei, met stuwmeer, en Kasteel Erenstein, alsmede 'Strijthagen', met kasteel, vijvers en oude molen. Hier zijn inmiddels de wereldtuinen Mondo Verde aangelegd, deze liggen uiteraard buiten de route.

Dag 2
De tweede dag (zondag), met een afstand van 40 km, komt men in het Heuvelland, ook wel 'Klein Zwitserland' genaamd, door plaatsen als Nyswiller, Vijlen met de Vijlenerbossen, Epen, Mechelen en Wahlwiller. Voor vele vaste deelnemers is dit dé dag van de 'Ronde'. Voor 65-plussers, die 40 km echt te zwaar vinden, is het mogelijk desgewenst een alternatieve route te lopen van 30 km.

Dag 3
De derde dag (maandag), vanaf station Valkenburg gaat de route via het Ravensbos naar Houthem, met Chateau St. Gerlach, verder over de Bergseheide en langs de Geul terug naar Valkenburg voor de grote rust. Via het Biebosch, kasteel Schaloen en langs de kluis op de Schaelsberg wordt Klimmen bereikt. In Voerendaal gaat de route nog langs de kastelen Haeren en Cortenbach en kort voor de finish langs kasteel Ter Worm, alvorens men in de 'Spuiklep' in Heerlen deze drie dagen afsluit.

Meerdaagse wandeltocht
Sportevenement in Limburg (Nederland)
Sport in Heerlen
Zuid-Limburg (Nederland)